{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (81501) - || 2000 GT162 || 8 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81502) - || 2000 GX162 || 8 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81503) - || 2000 GD163 || 9 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81504) - || 2000 GE163 || 9 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81505) - || 2000 GU163 || 12 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81506) - || 2000 GW163 || 12 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81507) - || 2000 GA165 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81508) - || 2000 GL166 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81509) - || 2000 GU167 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81510) - || 2000 GD169 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81511) - || 2000 GL172 || 2 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81512) - || 2000 GL174 || 5 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81513) - || 2000 GN174 || 5 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81514) - || 2000 GY177 || 2 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81515) - || 2000 GP178 || 2 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81516) - || 2000 GA179 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81517) - || 2000 GD186 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81518) - || 2000 HW2 || 25 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81519) - || 2000 HQ6 || 24 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81520) - || 2000 HY6 || 24 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81521) - || 2000 HK7 || 28 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81522) - || 2000 HW7 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81523) - || 2000 HC8 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81524) - || 2000 HL8 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81525) - || 2000 HL9 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81526) - || 2000 HA10 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81527) - || 2000 HM10 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81528) - || 2000 HU10 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81529) - || 2000 HV12 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81530) - || 2000 HD14 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81531) - || 2000 HK14 || 29 april 2000 || Baton Rouge || W. R. Cooney Jr., M. Hess
|-
| (81532) - || 2000 HE15 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81533) - || 2000 HG15 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81534) - || 2000 HM15 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81535) - || 2000 HZ15 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81536) - || 2000 HJ16 || 24 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81537) - || 2000 HZ16 || 24 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81538) - || 2000 HL17 || 24 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81539) - || 2000 HQ18 || 25 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81540) - || 2000 HK19 || 25 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81541) - || 2000 HW20 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81542) - || 2000 HC21 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81543) - || 2000 HX21 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81544) - || 2000 HL22 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81545) - || 2000 HM22 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81546) - || 2000 HQ22 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81547) - || 2000 HW22 || 30 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81548) - || 2000 HA23 || 30 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81549) - || 2000 HJ23 || 30 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81550) - || 2000 HU23 || 26 april 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (81551) - || 2000 HC25 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81552) - || 2000 HH25 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81553) - || 2000 HO25 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81554) - || 2000 HA26 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81555) - || 2000 HH26 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81556) - || 2000 HR26 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81557) - || 2000 HJ28 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81558) - || 2000 HM29 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81559) - || 2000 HO29 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81560) - || 2000 HZ29 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81561) - || 2000 HJ30 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81562) - || 2000 HN30 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81563) - || 2000 HO30 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81564) - || 2000 HT31 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81565) - || 2000 HS32 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81566) - || 2000 HG33 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81567) - || 2000 HH33 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81568) - || 2000 HL34 || 25 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81569) - || 2000 HD35 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81570) - || 2000 HG36 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81571) - || 2000 HQ36 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81572) - || 2000 HM37 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81573) - || 2000 HS37 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81574) - || 2000 HV39 || 30 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81575) - || 2000 HL40 || 30 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81576) - || 2000 HZ40 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81577) - || 2000 HQ41 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81578) - || 2000 HD42 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81579) - || 2000 HA43 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81580) - || 2000 HP44 || 26 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81581) - || 2000 HR44 || 26 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81582) - || 2000 HZ45 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81583) - || 2000 HD46 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81584) - || 2000 HF46 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81585) - || 2000 HW47 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81586) - || 2000 HE48 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81587) - || 2000 HC49 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81588) - || 2000 HK49 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81589) - || 2000 HM49 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81590) - || 2000 HN49 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81591) - || 2000 HJ50 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81592) - || 2000 HU50 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81593) - || 2000 HC52 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81594) - || 2000 HD53 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81595) - || 2000 HP54 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81596) - || 2000 HQ54 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81597) - || 2000 HX54 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81598) - || 2000 HJ55 || 30 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81599) - || 2000 HR56 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81600) - || 2000 HW56 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten